Rachel Scott peut désigner :
 Rachel Scott (1848-1905), éducatrice britannique
 Rachel Scott (1981-1999), étudiante américaine

Patronyme anglais